Гвардейский проспект — улица в различных городах:

 Гвардейский проспект — улица в Северодонецке (Донецкая область)
 Гвардейский проспект — улица в Калининграде (Калининградская область)